Barclays ATP World Tour Finals 2014 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Finals w sezonie 2014 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 9–16 listopada 2014 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród 6 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Anglii